Дэ́ниэл Юджи́н (Дэн) Ба́тлер (; род. 2 декабря 1954 года, Форт-Уэйн, Индиана, США) — американский актёр и сценарист, наиболее известный по роли Боба «Бульдога» Бриско в телесериале «Фрейзер».

Образование и личная жизнь 
Батлер родился 2 декабря 1954 года в Форт-Уэйне, штат Индиана, в семье Ширли, домохозяйки, и Эндрю Батлера, фармацевта. Будучи студентом факультета драматического искусства Индианского университета, он получил актёрскую стипендию имени Айрин Райан.

Батлер — открытый гей. Он совершил каминг-аут перед семьёй, когда ему было около 20 лет. Он написал пьесу о собственной жизни, «Единственная вещь, которая хуже той, что ты сказал мне» (), с которой выступал в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, и на офф-Бродвее в Нью-Йорке, тем самым совершив публичный каминг-аут. Её название отсылается к словам отца Батлера, когда тот признался в своей гомосексуальности, а в самой постановке он исполнил 14 разных гей-персонажей.х.

Батлер женат на педагоге и режиссёре Ричарде Уотерхаусе. Они живут в Вермонте.

Фильмография 

|}

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Киноактёры США